Красный Текстильщик — посёлок (в 1929—2012 годах — посёлок городского типа) в Саратовской области России. С 1 января 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Возник в начале XX века как посёлок при текстильной фабрике «Саратовская мануфактура». Владельцами мануфактуры в дореволюционные времена были представители рода Борелей — известные саратовские мукомольные магнаты. В 1917 году фабрика ненадолго переходила к уроженцу Бальцера (ныне Красноармейск) А. И. Бендеру

В 1920 году объединен с близлежащим селом Шахматово под названием Саратовская Мануфактура. Самой фабрике было присвоено имя революционерки К. Н. Самойловой.

В 1929 году преобразован в рабочий посёлок с присвоением названия Красный Текстильщик. 15 ноября 1933 года передан в состав АССР Немцев Поволжья. В состав Республики посёлок являлся анклавом и не входил в состав ни одного из кантонов. В данных переписи населения 1939 года посёлок учтён в составе Энгельсовского горсовета

С 1941 года, после ликвидации АССР немцев Поволжья — в составе Саратовского района Саратовской области. На фабрике во время Великой Отечественной войны изготавливались бинты и марли для госпиталей. 220 человек жителей посёлка не вернулись с фронта. На Волге в условиях бомбардировок работала переправа, оставшиеся в посёлке женщины работали в специально созданной рыболовецкой бригаде.

В 1964 году было завершено строительство современной трёхэтажной школы со спортивным и актовым залами, столовой и библиотекой.

В поздний советский период посёлок был центром одноимённого поселкового совета, градообразующим предприятием оставалась прядильная фабрика. Для подготовки фабричных кадров работало училище текстильщиков.

С 2012 года — посёлок сельского типа. Прядильная фабрика до конца 2000-х годов функционировала как филиал ОАО «Ниткан-Покровск», после чего производство было остановлено. Ныне предприятие бездействует, равно как и другой промышленный объект посёлка — хлебокомбинат.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен на юге Саратовского района, на берегу реки Волга. Расстояние до областного центра составляет 23 км. С областным центром село связано автодорогой с твёрдым покрытием, налажено регулярное автобусное сообщение. Ближайшая железнодорожная станция находится в селе Багаевка.

К населённому пункту относятся территории 8 садовых некоммерческих товариществ.

Климат
Климат умеренно-холодный. Наблюдается значительное количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в посёлке Красный Текстильщик — 6,3 °C. Среднегодовая норма осадков — 423 mm. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 23 mm. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 43 mm.

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

Национальный состав (1939)

Экономика 
В границах населённого пункта работают 18 предприятий розничной торговли и 2 универсальных магазина. Сельхозпредприятие «Молочные просторы» занимается переработкой молока, производством сыров.

На территории посёлка организовано и работает ООО «Саратовские грибные технологии». Предприятие занимается производством и продажей грибов, грибных консерв, грибных блоков, грибного мицелия, удобрений. Количество работающих на предприятии — 65 человек.

С 2011 года успешно работает современное промышленное предприятие по разливу чистой воды под маркой «Аква-Русь».

Инфраструктура 
На территории посёлка осуществляют свою деятельность:
 средняя общеобразовательная школа,
 дошкольное учреждение «Детский сад № 1»,
 филиал детской школы искусств № 1,
 дом культуры,
 библиотека, книжный фонд которой составляет 9799 экземпляров, оформлена подписка на 36 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 1125 человек. Работают клубы по интересам: «Хозяюшка» и детский клуб «Мы любим рисовать»;
 районная поликлиника и больница, станция скорой помощи,
 пожарная часть.

Работают почта и отделение Сбербанка.

На территории посёлка 24 многоквартирных жилых дома, из них 11 находятся под хозяйственным управлением управляющей компании и 13 под непосредственным управлением.

Посёлок полностью газифицирован, имеется центральный водопровод.

Транспорт 
Конечная остановка автобуса 226К Красный Текстильщик — Саратов (Стадион «Волга»).

Достопримечательности 
 Прекрасно сохранившееся здание мануфактуры один из наиболее ярких памятников индустриальной архитектуры Саратовской области. Построено в 1899—1901 годах. Рядом на территории фабрики располагается ряд кирпичных дореволюционных построек, привлекателен увенчанный башенкой дом управляющего.
 Храм Блаженной Ксении Петербургской строится в населённом пункте. В октябре 2019 года был совершён чин освещения крестов и куполов Храма.
 При въезде в посёлок, на местном кладбище, в 2013—2015 годах тщанием прихожан был построен небольшой каменный храм во имя Преподобного Серафима Саровского.
 Мемориал в честь погибших в боях Великой Отечественной войны земляков расположился рядом с бывшей Вознесенской церковью.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Саратов»
 Официальный сайт муниципального образования красный Текстильщик
 Почтовые индексы Саратовской области
 
 

Населённые пункты Саратовского района
Муниципальные образования Саратовского района
Бывшие посёлки городского типа Саратовской области